Cipoense – abitanti di Capão do Cipó
Cipoense – abitanti di Cipó